Ако́евы () — дигорская фамилия.

Происхождение фамилии 
По словам старших первопредка фамилии звали Ако, при этом указывают что он был близким родственником Бадела — основателя влиятельного княжеского рода Дигории. Так в одном из вариантов предания Бадел со своим старшим братом Ако в XVII веке вышли из Грузии через Дагестан и дошли до Горной Осетии. Несколько месяцев они бродили в поисках безопасного места и таким образом добрались до Тапан Дигории. Некоторое время они вместе жили в селении Махческ, но потом Ако решил перебраться в соседнее село Задалеск. Здесь умножилось его потомство и так прожив здесь несколько веков они стали переселяться на равнину, Акоевы считаются одними из первопоселенцев дигорского селения Христиановское.

Генеалогия

Генеалогическое древо 

 Ако Бузар Махомет
 Жанбулат
  Булат
 Али
 Деко
  Дзабо, Хатакшуко
 Тассо
  Дзаге, Батрас, Азамат, Мурзабек
  Кесеу
  Айтек, Куцук, Генар, Бекмурза, Курман, Асламурза, Иналук
  Бацай
 Бузу
  Гетагаз, Айдаруко, Дзапо
 Геги
  Мансур, Маргус, Наурус
  Хамаза
  Иналук, Курман, Саулох
  Дотта
  Бацы
  Ураз
 Туга
  Сабан
  Гуйман
  Хазби, Ханби, Абисал

Генетическая генеалогия 
G2a
 243083 — G2a2b2a1a2a (L1264+, L1265+, L1268+)

R1b
 410591 — Акоев Георгий — R1b1a2a2c1 (Z2105+, CTS9219+, Y5586+)
 23andMe — R1b # U1a1

Известные представители

Деятели 
 Василий Денгизович Акоев (1928—2003) — первый секретарь Ирафского и Дигорского райкомов КПСС.

Искусство 
 Владимир Аккоевич Акоев (1955) — кинорежиссёр документальных фильмов, продюсер худ. фильма «Легенда горы Тбау».

Наука 
 Инал Георгиевич Акоев (1929) — доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института биологической физики РАН.

Спорт 
 Алан Валерьевич Акоев (1980) — мастер спорта международного класса по тхэквондо, чемпион России.
 Артур Владимирович Акоев (1966) — тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы.
 Владимир Петрович Акоев (1930—1997) — заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике.

Примечания

Литература 
 
 
 

Тапандигорские фамилии